Eliteserien i ishockey 1993-94 var den 34. sæson af den bedste danske række i ishockey og den niende sæson under navnet Eliteserien. Det var samtidig turneringen om det 37. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af ti hold, som først spillede et grundspil i form af en dobbeltturnering alle-mod-alle. Derefter gik de seks bedste hold videre til mellemspillet "Superisligaen", hvor holdene spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold i Superisligaen gik videre til slutspillet om DM-medaljer, der blev afviklet som en cupturnering. 

Mesterskabet blev vundet af Herning Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for sjette gang. Det var femte sæson i træk, at Herning IK vandt enten guld- eller sølvmedaljer. Midtjyderne var blevet nr. 2 i grundspillet – tre point efter de forsvarende mestre fra Esbjerg IK, og de to hold sikrede sig også de to første pladser i Superisligaen hele 10 point foran de nærmeste konkurrenter fra AaB. Det var derfor ingen overraskelse, at de hold også spillede sig frem til finalen, begge med sejre på 3-0 i kampe over henholdsvis Frederikshavn IK og AaB.

I den tætte finale viste Herning IK sig som det stærkeste hold og vandt med 3-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet på udebane i Esbjerg Skøjtehal den 20. marts, hvor midtjyderne sikrede sig titlen med en sejr på 5-2. Bronzemedaljerne gik til AaB, som i bronzekampen besejrede lokalrivalerne fra Frederikshavn IK med 3-0 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. De seks bedste hold gik videre til Superisligaen, mens de sidste fire spillede kvalifikation.

Holdene, der sluttede på 7.- til 10.-pladsen, spillede sammen med nr. 1 og 2 fra 1. division i kvalifikationsspillet en dobbeltturnering om fire pladser i Eliteserien i den efterfølgende sæson. I dette kvalifikationsspil lykkedes det for alle fire Eliteserie-hold at bevare deres plads i Eliteserien.

Superisligaen 

De seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold. Holdene startede turneringen med halvdelen af de point, de havde opnået i grundspillet, oprundet til et helt antal point. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Slutspil 

Slutspillet om medaljerne havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i Superisligaen: Herning IK, de forsvarende danmarksmestre fra Esbjerg IK, AaB og Frederikshavn IK. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af Superisligaen, Herning IK i den ene spillede mod Superisligaen nr. 4, Frederikshavn IK, mens nr. 2 og 3, Esbjerg IK og AaB, mødtes i den anden. Begge semifinaler blev spillet bedst af fem kampe, og vinderne af de to semifinaler gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer, der ligeledes blev spillet bedst af fem kampe, mens taberne spillede videre om bronzemedaljerne i en serie, der som noget nyt også blev spillet bedst af fem kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af fem kampe, og de to vindere, Herning IK og Esbjerg IK gik videre til finalen om Danmarksmesterskabet, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1993-1994  
 EliteProspects - 1993-1994 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Danish League Player of the Year  
 Politiken, 25. februar - 21. marts 1994.

Noter 

1993-94
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1993
Ishockey i 1994